Armand du Plessis peut faire référence à :
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642), ecclésiastique et homme d'État français ;
 Armand-Jean de Vignerot du Plessis (1629-1715), officier de marine français ;
 Armand-Louis de Vignerot du Plessis d'Aiguillon (1683-1750), homme de lettres français ;
 Armand-Désiré de Vignerot du Plessis (1761-1800), militaire et homme politique français ;
 Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766-1822), officier, diplomate et homme politique français.

Voir aussi 

 
 
 Maison du Plessis de Richelieu